L'équipe d'Italie de football participe à la Coupe du monde de football 1994 organisée aux États-Unis du  au , ce qui constitue la treizième phase finale de Coupe du monde de son histoire et sa neuvième consécutive.

Effectif

Qualifications 

|}

Coupe du monde

Groupe E

Italie - Irlande

Italie - Norvège

Italie - Mexique

Huitième de finale

Nigeria - Italie

Quart de finale

Italie – Espagne

Demi-finale

Bulgarie – Italie

Finale

Brésil – Italie

Notes et références 

Italie
1994
Sport en Italie en 1994